Titi (Étienne Dumas) est grand. Ses jeux sont toujours bien placés. Il aime bien les cochons d’Inde. Il en possède deux. Elles sont nommées Lola et Brownie. Le meilleur pote de Lola est Roméo.
Le mot titi peut désigner :

 Titi, un personnage des Looney Tunes ;
 Titi, héros d'une série de courts-métrages comiques français produits par la Comica à l'époque du cinéma muet entre 1912 et 1914 ;
 en argot parisien, un jeune enfant, et par extension, un jeune homme parisien (le « titi parisien ») ;
 les titis, singes de la sous-famille des Callicebinae, notamment du genre Callicebus ;
 la lettre I en alphabet morse ;
 en informatique, une variable métasyntaxique, nom souvent lié à toto ;
 au Québec, titi est parfois utilisé comme juron atténué pour dire beaucoup. Exemple :  ;
 ou Tyti, le nom d'une épouse de Ramsès X (-1108/-1099).

Voir aussi 
 Titti De Simone (1970-), femme politique italienne.